Манта — рід скатів, великих акулових риб, а також
 Манта — назва найвідомішого з представників цього роду;
 Манта — весільний одяг молодого зі старого домотканого полотна.

Географія 
 Манта — село у Молдові;
 Манта — озеро на півдні Молдови;
 Манта — муніципалітет в італійському регіоні П'ємонт;
 Манта — місто в Еквадорі.
 Манта — місто в Беніні.

Див. також 
 Opel Manta — німецький автомобіль, що випускався у 1970—1988 роках;
 Манташ — село в турецькій провінції Мерсін;
 Мантуя — італійський топонім, яким позначають місто і провінцію.